Britt peut faire référence à : 

 Britt, bières bretonnes.

Patronyme 
 B. J. Britt (né en 1982), acteur américain 
 , musicien
 Katie Britt (née Boyd en 1982), femme politique américaine
 May Britt (née Maybritt Wilkens en 1933), actrice suédoise

Toponymes

, une communauté en Ontario.

Britt,  une ville du comté de Hancock, en Iowa, aux États-Unis.
 Britt Township, une civil township du comté de Hancock, en Iowa.
 ,  un secteur non constitué en municipalité du comté de Saint Louis.

Autre 
 , un sommet en Antarctique.
 , une ancienne compagnie aérienne.
 , une ancienne chaîne de grands magasins.
 , un festival de spectacle vivant à Jacksonville (Oregon).
 , une société costaricaine.
 Britt, l'ancien nom du cargo .

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme